Козырев, Михаил:
 Козырев, Михаил Натанович (род. 1967) — российский журналист, музыкальный критик, теле- и радиоведущий. 
 Козырев, Михаил Яковлевич (1882—1942) — русский писатель-сатирик, автор романсов.